Leonardo Fioravanti – designer
 Leonardo Fioravanti – medico
 Leonardo Fioravanti – surfista
 Leonardo Fioravanti – critico